Farès Bahlouli (Lyon, 1995. április 8. –) francia labdarúgó, a monacói, de a francia bajnokságban szereplő AS Monaco FC középpályása. Rendelkezik algériai állampolgársággal is.

Források 
Farès Bahlouli adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1995-ben született személyek
Lyoniak
Francia labdarúgók
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
A Monaco labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek